Белозерское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Троицком районе Челябинской области Российской Федерации.

Административный центр — село Белозеры.

География 
Находится в восточной части Троицкого муниципального района.

История         
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Челябинской области от 28 октября 2004 года № 315-ЗО «О статусе и границах Троицкого муниципального района и сельских поселений в его составе»

Население

День поселения 
День Белозерского сельского поселения отмечается в первое воскресенье марта месяца.

Экономика 
Действует сельхозпредприятие ООО «Бурханкуль-1», 36 К(Ф)Х.

Инфраструктура поселения: Белозерская СОШ, Бурханкульская ООШ им. И.П. Матюхина, детский сад, Белозерский ДК, 2 библиотеки, 4 сельских клуба, узел связи, почта, 6 ФАПов, 1 пост отделения скорой медицинской помощи, 7 торговых точек, АТС, ветеринарный участок.

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Троицкого района (Челябинская область)
Сельские поселения Челябинской области